La temporada 2012 del campeonato del mundo de Moto3 fue parte de la 64.ª edición del Campeonato del Mundo de Motociclismo.

Calendario 

 * Carrera nocturna
 ** Carrera disputada en sábado
 *** Sólo corre la categoría de MotoGP

Pilotos y Equipos

Resultados y clasificación

Grandes Premios

Clasificación de pilotos 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

Clasificación constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales del Mundial de Motociclismo

2012
Motociclismo en 2012